Los edafosáuridos (Edaphosauridae) son una familia de pelicosaurios avanzados, en su mayoría grandes (de 3 metros o más) que existieron desde el Pensilvánico superior al  Pérmico inferior.

Fueron los primeros herbívoros amniotos conocidos y, junto con la familia Diadectidae, los herbívoros tetrápodos más antiguos que se conocen. La cabeza era pequeña en relación con el volumen del cuerpo, y tenían una gran aleta a lo lago del dorso, la cual pudo funcionar como un dispositivo termorregulador.

Hasta ahora, sólo se conocen fósiles de edafosaurios en Norteamérica y Europa.

Clasificación
Las relaciones internas de los Edaphosauridae fueron investigadas en detalle por David M. Mazierski y Robert R. Reisz (2010). El cladograma presentado a continuación es modificado de su análisis filogenético.

A continuación se muestra un cladograma basado en el análisis de Benson (en prensa):

Véase también 
 Lista de pelicosaurios

Referencias 

 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Reisz, R. R., 1986, Handbuch der Paläoherpetologie – Encyclopedia of Paleoherpetology, Part 17A Pelycosauria  Verlag Dr. Friedrich Pfeil, ISBN 3-89937-032-5

Enlaces externos
 Edaphosauridae

 
Sinápsidos del Carbonífero
Sinápsidos del Pérmico